gemeenten in Frankrijk:
Brecé, regio Pays de la Loire
Brécé, regio Bretagne